Osoby noszące to nazwisko:
 László Jeney (ur. 1923, zm. 2006) – węgierski piłkarz wodny
 Mihály Lajos Jeney (ur. 1723/1724, zm. 1797) – węgierski oficer, generał kartograf, autor podręcznika taktyki
 Zoltán Jeney (ur. 1943) – węgierski kompozytor